Ci-dessous est une liste des pays par taux de mortalité infantile, c'est-à-dire la proportion sur  vivantes d'enfants décédés avant l'âge de un an.

Taux actuel par pays

Historique par continent 
Le tableau suivant présente l'évolution du taux de mortalité infantile suivant les régions du monde.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des pays par taux de fécondité
 Liste des pays par taux de natalité

Mortalité
Liste de pays